

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krk“ beginnt.

Krk 



Krki 
 Krkić, Bojan (* 1990), spanisch-serbischer Fußballspieler

Krkl 
 Krklec, Gustav (1899–1977), jugoslawischer Dichter

Krko 
 Krkoška, Jan Milan (1939–2016), österreichischer Bildhauer
 Krkoška, Jiří (* 1984), tschechischer Tennisspieler